В одиночному розряді тенісного турніру Cesena Championship 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Марі П'єрс здобула титул, у фіналі перемігши Катрін Танв'є 6-1, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Марі П'єрс (переможниця)
 Сабін Аппельманс (2-ге коло)
 Сандра Чеккіні (1-ше коло)
 Маркета Кохта (1-ше коло)

 Клаудія Порвік (2-ге коло)
 Петра Лангрова (чвертьфінал)
 Паскаль Параді-Мангон (чвертьфінал)
 Лінда Феррандо (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Cesena Championship